Віктор Борисович Александров (28 грудня 1985, Актобе, СРСР) — казахський хокеїст, правий нападник.

Спортивна кар'єра 
Вихованець хокейної школи «Торпедо» (Усть-Каменогорськ). Виступав за «Торпедо» (Усть-Каменогорськ), «Локомотив» (Ярославль), «Енергія» (Кемерово), «Металург» (Новокузнецьк), СКА (Санкт-Петербург), ХК МВД (Твер), «Авангард» (Омськ), «Торпедо» (Нижній Новгород), «Трактор» (Челябінськ), «Мечел» (Челябінськ), «Барис» (Астана), «Амур» (Хабаровськ), «Сибір» (Новосибірськ), «Барис» (Астана).

У складі національної збірної Казахстану учасник чемпіонатів світу 2001 (дивізіон I) і 2002 (дивізіон I). У складі молодіжної збірної Казахстану учасник чемпіонатів світу 2001 і 2002 (дивізіон I). У складі юніорської збірної Казахстану учасник чемпіонатів світу 2001 (дивізіон I) і 2002 (дивізіон I).

Син олімпійського чемпіона 1976 року Бориса Александрова.

Статистика 
Статистика виступів у російській суперлізі і Континентальній хокейній лізі:

У національній збірній:

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казахські хокеїсти
Гравці збірної Казахстану з хокею
Хокеїсти «Торпедо» (Усть-Каменогорськ)
Хокеїсти «Локомотива» (Ярославль)
Хокеїсти «Металурга» (Новокузнецьк)
Хокеїсти СКА (Санкт-Петербург)
Хокеїсти ХК МВД
Хокеїсти «Авангарда» (Омськ)
Хокеїсти «Торпедо» (Нижній Новгород)
Хокеїсти «Трактора»
Хокеїсти «Мечела»
Хокеїсти «Бариса»
Хокеїсти «Амура»
Хокеїсти «Сибіра»
Хокеїсти «Адмірала»
Задрафтовані «Сент-Луїс Блюз»